Girault ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Arsène Girault (1884–1941), US-amerikanischer Entomologe
 Charles Girault (1851–1932), französischer Architekt
 Charles-Pierre Girault-Duvivier (1765–1832), französischer Grammatiker, Romanist und Kompilator
 Hubert H. Girault (* 1957), Schweizer Chemiker
 Jean Girault (1924–1982), französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Jean-François Girault (* 1954), französischer Botschafter
 Jean-Marie Girault (1926–2016), französischer Politiker, Bürgermeister von Caen
 Olivier Girault (* 1973), französischer Handballspieler

Siehe auch:
 Giraud